Simpbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Simpbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Simpbådan, Vasa, Österbotten,

Se även
Simpgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar